Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 759 dans le monde.

 Interstate 759 aux États-Unis
 Route nationale 759 en France